Василе () — румынская фамилия. Известные носители:

 Василе, Раду (1942—2013) — румынский учёный и государственный деятель;
 Василе, Штефан (род. 1982) — румынский гребец-байдарочник.